NFL sezona 1989. je 70. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.

Sezona je počela 10. rujna 1989. Super Bowl XXIV je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 28. siječnja 1990. u New Orleansu u Louisiani na stadionu Louisiana Superdome sastali pobjednici AFC konferencije Denver Broncosi i pobjednici NFC konferencije San Francisco 49ersi. Pobijedili su 49ersi rezultatom 55:10 i tako osvojili svoj četvrti naslov prvaka u povijesti.

Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone 

Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni

Doigravanje

Pozicije za doigravanje

Utakmice u doigravanju

Nagrade za sezonu 1989.

Statistika

Statistika po igračima

U napadu 

Najviše jarda dodavanja: Don Majkowski, Green Bay Packers - 4318
Najviše jarda probijanja: Christian Okoye, Kansas City Chiefs - 1480
Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Jerry Rice, San Francisco 49ers - 1483

U obrani 

Najviše obaranja quarterbacka (sackova): Chris Doleman, Minnesota Vikings - 21
Najviše presječenih lopti: Felix Wright, Cleveland Browns - 9

Statistika po momčadima

U napadu 

Najviše postignutih poena: San Francisco 49ers - 442 (27,6 po utakmici)
Najviše ukupno osvojenih jarda: San Francisco 49ers - 391,8 po utakmici
Najviše jarda osvojenih dodavanjem: Washington Redskins - 271,8 po utakmici
Najviše jarda osvojenih probijanjem: Cincinnati Bengals - 155,2 po utakmici

U obrani 

Najmanje primljenih poena: Denver Broncos - 226 (14,1 po utakmici)
Najmanje ukupno izgubljenih jarda: Minnesota Vikings - 261,5 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: Minnesota Vikings - 156,3 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: New Orleans Saints - 82,9 po utakmici

Vanjske poveznice 

Pro-Football-Reference.com, statistika sezone 1989. u NFL-u
NFL.com, sezona 1989.

Izvori 

1989